Це́ллер () — німецьке прізвище.

Відомі носії:

  (; 1814—1908) — німецький теолог і філософ.
  (; 1820—1900) — французький історик.
 Катрін Целлер (;  1979) — німецька лижниця, олімпійська медалістка (2010).
 Крістоф Целлер (;  1984) — німецький хокеїст на траві, олімпійський чемпіон (2008, 2012).
 Філіпп Целлер (;  1983) — німецький хокеїст на траві, олімпійський чемпіон (2008, 2012).